Tamás Erdélyi ist der Name folgender Personen:

* Tamás Erdélyi, eigentlicher Name von Tommy Ramone (1949–2014), ungarisch-US-amerikanischer Musiker
 Tamás Erdélyi (Schachspieler) (1953–2017), ungarischer Schachspieler 
 Tamás Erdélyi (Mathematiker) (* 1961), ungarischer Mathematiker
 Tamás Erdélyi (Eishockeyspieler) (* 1992), ungarischer Eishockeyspieler